MAD (tijdschrift), een satirisch tijdschrift
 MAD (ziekte), Mandibuloacrale dysplasie, zeer zeldzame vorm van niet-klassieke progeria
 Mad (bordspel), bordspel op de markt gebracht door Parker Brothers
 Marokkaanse dirham, waarvan het de ISO 4217-code is
 Mediane absolute deviatie, een begrip uit de kansberekening
 Mutual assured destruction, een militaire strategie
 Mad (Slowakije), een gemeente in Slowakije
 Magnetische anomalie detector, toestel om duikboten en scheepswrakken mee op te sporen

Organisaties en bedrijven 

Militärischer Abschirmdienst, een Duitse inlichtingendienst
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, waarvan het de IATA-luchthavencode is
Museum of Arts and Design, museum in New York (afkorting MAD)
MAD Brussels, mode- en designcentrum in Brussel
MAD Architects
MAD emergent art center, art lab in Eindhoven